Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Panamese deelgebieden. Panama telt negen provincies en drie Indiaanse gemeenschappen (comarcas) met de status van provincie. Twee andere comarcas hebben deze status niet.

Vlaggen van provincies

Vlaggen van comarcas

De met een asterisk (*) gemerkte comarcas hebben geen provinciale status. Kuna de Madugandí is een deel van de provincie Panama; Kuna de Wargandí is een deel van Darién.

Zie ook
 Provincies van Panama
 Vlag van Panama

 
 
Panama
Vlaggen